

Geografia 
 Kose – Kose è un comune ruralnella contea di Harjumaadell'Estonia settentrionale
 Kose Valgjärv – lago dell'Estonia

Persone 
 Ramazan Köse – calciatore turco, portiere
 Tevfik Köse – calciatore turco nato in Germania, attaccante